LPG puede referirse a:

Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft o cooperativa de producción agrícola, organización agraria a la República Democrática Alemana.
Liquified Petrol Gas, nombre inglés para el gas licuado del petróleo (GLP).
Código IATA del aeropuerto de La Plata.
Un grupo de músicos neerlandeses de Hoogezand.